Stronghold (inglese per "fortezza") può riferirsi a:

Giochi 
 Stronghold – videogioco strategico in tempo reale del 1993 degli Stormfront Studios 
 Stronghold – serie di videogiochi strategici in tempo reale dei Firefly Studios:
 Stronghold – videogioco del 2001 
 Stronghold Crusader – videogioco del 2002
 Stronghold 2 – videogioco 2005 
 Stronghold Legends – videogioco del 2006 
 Stronghold Kingdoms – videogioco online del 2009
 Stronghold 3 – videogioco del 2011
 Stronghold Crusader 2 – videogioco 2014
 Fortezza (Stronghold) – espansione di Magic: l'Adunanza

Musica 
 Stronghold – album dei Summoning del 1999

Televisione 
 La fortezza (Stronghold), episodio della nona stagione di Stargate SG-1